Höflein heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Höflein (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Höflein an der Hohen Wand, Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Gemeindeteile:
 Höflein (Gerabronn), Wüstung im Stadtteil Dünsbach (Gerabronn) von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg.
 Höflein (Kupferzell), Wüstung im Ortsteil Westernach der Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Höflein (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Höflein (Räckelwitz), Ortsteil der Gemeinde Räckelwitz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Höflein (Stammbach), Ortsteil des Marktes Stammbach, Landkreis Hof, Bayern
 Höflein (Gemeinde Keutschach), Ortschaft von Keutschach am See, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Höflein an der Donau, Katastralgemeinde von Klosterneuburg, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Höflein (Gemeinde Ottensheim), Ortschaft von Ottensheim, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Höflein, Weiler in der Gemeinde Bösenbrunn, Vogtlandkreis, Sachsen

historisch:
 Preddvor, Gemeinde in Slowenien (Höflein/Oberkrain)
 Hevlín, Gemeinde im Okres Znojmo, Tschechien

Siehe auch:
 Althöflein
 Großhöflein
 Höfchen
 Kleinhöflein
 Neuhöflein
 Oberhöflein
 Unterhöflein